Paulin je lahko:

Paulin je lahko:
 Paulin (ime)
 Paulin, priimek več znanih ljudi 
 Paulin, Dordogne

Glej tudi 
 Pavlin